Кошарська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця в Україні в XIX — першій чверті XX століття:
 Кошарська волость — Конотопського повіту Чернігівської губернії;
 Кошарська волость — Тираспольського повіту Херсонської губернії.